Ива́н Игна́тьев: Игнатьев, Иван Александрович (род. 1999) — российский футболист.
 Игнатьев, Иван Александрович (до 1779—1807) — российский капитан-командор.
 Игнатьев, Иван Васильевич (настоящая фамилия Казанский, 1892—1914) — поэт, критик и теоретик русского футуризма, издатель.

Примечания